Spe Salvi (Спасены в надежде) — вторая из трёх энциклик Папы римского Бенедикта XVI, опубликованная 30 ноября 2007 года.

Тематика и публикация 

Энциклика посвящена теме надежды и продолжает цикл энциклик о христианских добродетелях, так как первой энцикликой папы Бенедикта XVI стала Deus Caritas Est, посвящённая христианской любви.

Энциклика содержит более 18 900 слов, разделённых на пятьдесят параграфов, и состоит из введения и восьми глав. Название энциклики взято из восьмой главы Послания к Римлянам: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.» (). Комментируя выход энциклики в свет глава пресс-центра Святого Престола Федерико Ломбарди сказал, что энциклика является «абсолютной и персональной» работой папы Бенедикта XVI. Ломбарди также добавил, что папские советники работали над проектом другой энциклики на социальные темы (позднее она была выпущена под именем Caritas in Veritate) и были удивлены, когда папа решил сначала завершить работу над энцикликой о надежде.

Русский перевод энциклики был выпущен московским издательством францисканцев в марте 2008 года.

Структура 

 Введение
 Вера есть надежда
 Понятие надежды, основанной на вере, в Новом Завете и в ранней Церкви
 Вечная жизнь — что это такое?
 Индивидуалистична ли христианская надежда?
 Трансформация христианской веры-надежды в Новое время
 Истинный облик христианской надежды
 «Пространства» постижения и осуществления надежды
 Мария, Звезда надежды

Содержание 
Основная идея энциклики — рассмотреть роль надежды в христианском учении и проследить её трансформацию в ходе истории. Несмотря на чисто богословское содержание, понтифик очень часто по ходу текста прибегает к историческим примерам и судьбам отдельных личностей. В главе «Вера есть надежда» он приводит пример святой Джузеппины Бахиты, как образец «надежды, исходящей из реальной встречи с Богом». В главе «Понятие надежды, основанной на вере, в Новом Завете и в ранней Церкви» Бенедикт XVI противопоставляет надежду на лучшее будущее через революционно-политические преобразования, такие как восстания Бар-Кохбы или Спартака, которые в итоге потерпели поражения, и надежду, которая была принесена в мир Христом и которая оказалась способна преобразовывать человеческое общество изнутри.

В главе «Трансформация христианской веры-надежды в Новое время» понтифик особо останавливается на эпохе Просвещения и Французской революции, а также на марксизме. Высказывается мысль о том, что Просвещение и марксизм (приведшие соответственно к двум революциям — французской и русской) привели к своеобразному извращению понятия разума. Его превратили в абсолют, не считаясь со слабостью человеческой природы. Параграф 21 энциклики полностью посвящён критике марксизма:

Говоря о прогрессе Бенедикт XVI цитирует философа Теодора Адорно, по мнению которого «прогресс — это движение человечества от пращи к ядерной бомбе» и делает вывод, что прогресс открывает новые шансы не только для добра, но и для пропасти зла. Настоящий прогресс — это скорее «преодоление всех форм зависимости, это путь к совершенной свободе».

Подытоживая свои мысли в главе «Истинный облик христианской надежды» Бенедикт XVI пишет:

В главе «Пространства постижения и осуществления надежды» понтифик особо рассматривает три «пространства» надежды, как он называет молитву, страдание и Страшный суд. Говоря о молитве понтифик цитирует Августина Гиппонского и кардинала Нгуен Ван Тхуана, в разделе про страдания — вьетнамского мученика Павла Ле Бао Тина, а в разделе про Страшный суд — Достоевского и Платона. Заключительная глава энциклики посвящена Деве Марии, как «звезде надежды».

Примечания

Ссылки 
 Текст энциклики на сайте Святого Престола (белорусский, китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латынь, польский, португальский, испанский)
 Русский текст энциклики
 Д. Бенси. Удар по Марксу. НГ-Религии, 19.12.2007
 John Д. Allen Jr. Benedict waxes lyrical on hope //Nathional Catholic reporter

Бенедикт XVI
Папские энциклики